

Бігелов — місто, штат Арканзас
 Бігелов — місто, штат Міннесота
 Бігелов — селище, штат Міссурі